Aberdeen – film z 2000 roku, z muzyką Zbigniewa Preisnera

Szkocja:
 Aberdeen – miasto w Szkocji
 Aberdeen – katolickie biskupstwo i diecezja w Szkocji
 Aberdeen – szkocki klub piłkarski
 Aberdeen – stacja kolejowa w Aberdeen w Szkocji

 Aberdeen – szkockie imię żeńskie

Australia
 Aberdeen – miasto w Nowej Południowej Walii, w regionie Hunter
 Aberdeen – stacja kolejowa w Aberdeen w Australii
Miejscowości w USA:
 Aberdeen – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Aberdeen – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bingham
 Aberdeen – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Harford
 Aberdeen – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Monroe
 Aberdeen – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Moore
 Aberdeen – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Aberdeen – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Aberdeen – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor
Gminy w USA:
 Aberdeen (ang. Aberdeen Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Aberdeen (ang. Aberdeen Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown

Miejscowości w Kanadzie:
 Aberdeen – miasto w prowincji Saskatchewan
 Aberdeen – miejscowość (community) w prowincji Nowa Szkocja